Андрей Пивоваров:
 Пивоваров, Андрей Петрович (1893—1941) — участник Белого движения на Юге России, войсковой старшина.
 Пивоваров, Андрей Сергеевич (род. 1981) — российский оппозиционный политик.